Rut (en hebreo: רוּת [Rut ]) o Ruth es un nombre de pila femenino, de origen hebreo. Además, puede referirse a:

Personas

Nombre de pila

Alemania 

 Ruth Berghaus (1927-1996), teórica teatral, coreógrafa, y directora escénica.
 Ruth Fuchs (n. 1946), atleta, especialista en lanzamiento de jabalina.
 Ruth Westheimer (n. 1928), terapeuta sexual y escritora.

Argentina 

 Rut Akselman, bióloga, algóloga y artista.
 Ruth Infarinato (n. 1969), animadora, actriz, periodista y conductora de programas televisivos.
 Ruth Mehl, escritora de libros infantiles y periodista.

España 

 Ruth Beitia (n. 1979), atleta, especialista en salto de altura.
 Ruth Díaz (n. 1975), actriz.
 Ruth Fernández (n. 2001), apañá.
 Ruth Gabriel (n. 1975), actriz.
 Ruth Lorenzo (n. 1982), cantante y compositora.
 Ruth Núñez (n. 1979), actriz.

Estados Unidos 

 Patsy Ruth Miller (1904-1995), actri.
 Ruth Ann Swenson (n. 1959), cantante soprano de coloratura.
 Ruth Bader Ginsburg (n. 1933), jurista.
 Ruth Benedict (1887-1948), antropóloga.
 Ruth Brown (1928-2006), cantante de rhythm and blues.
 Ruth Buzzi, actriz de teatro y comediante.
 Ruth Cameron, cantante de jazz.
 Ruth Elizabeth Davis, más conocida como Bette Davis (1908-1989), actriz.
 Ruth Gordon (1896-1985), actriz y escritora.
 Ruth Handler (1916-2002), empresaria, creadora de la muñeca Barbie.
 Ruth Hiatt (1906-1994), actriz.
 Ruth Hussey (1911-2005), actriz.
 Ruth Keelikolani, princesa de Hawái.
 Ruth Lee Kennedy (1895-1988), hispanista.
 Ruth Lichterman Teitelbaum (1924-1986), informática.
 Ruth Pointer (n. 1946), cantante de soul y rhythm and blues.
 Ruth Prawer Jhabvala (1927-2013), escritora cinematográfica.
 Ruth Roland (1892-1937), productora y actriz teatral.
 Ruth Saint Denis (1879-1968), bailarina.
 Ruth Stafford Peale, escritora.
 Ruth Taylor (1908-1984), actriz.

Israel 
 Rut Fine, hispanista y cervantista.

México 
Ruth leal

Perú 
 Ruth Shady, antropóloga, arqueóloga y educadora.
 Keiko Fujimori (n. 1975), administradora y política.

Reino Unido 

 Ruth Kelly (n. 1968), política.
 Ruth Rendell (n. 1930), escritora.

República Dominicana 
 Ruth Ocumárez (n. 1983), modelo, Miss República Dominicana Universo 2001.

Suiza 
 Ruth Dreifuss (n. 1940), política.

Personajes bíblicos 
 Rut, personaje del Antiguo Testamento.

Apellido 

 Babe Ruth (1895-1948), beisbolista profesional estadounidense.
 Earl B. Ruth, político estadounidense.
 Nancy Ruth, senadora canadiense.
 Roy Del Ruth (1893-1961), director de cine estadounidense.

Personajes de ficción 
 Ruth Evershed, personaje ficticio de la serie británica de televisión Spooks.

Toponimia 

 Ruth, pueblo en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos).
 Ruth, lugar designado por el censo, en el estado de Nevada (Estados Unidos).

Otros artículos en Wikipedia 

 Ruth, un pequeño cráter de la Luna.
 Ruth, un cráter localizado en el planeta Venus.
 (798) Ruth, un asteroide que orbita alrededor del Sol.
 El Libro de Rut, libro del Antiguo Testamento.
 El par de Ruth-Aaron, concepto matemático.